Evolver, é o título de um vídeo lançado pela banda americana Megadeth. Mostra todo o processo de gravação do CD Youthanasia, além de entrevistas e videoclips. Foi lançado em VHS, no ano de 1994. E algumas faixas apareçem no DVD Arsenal of Megadeth.

Álbuns de vídeo de Megadeth